Blade (Marvel Comics), personagem

Cinema
 Blade (série de filmes), a trilogia com Wesley Snipes
 Blade (1998), o primeiro filme da série
 Blade 2, o filme de 2002
 Blade: Trinity, o filme de 2004

Videogames
 Blade (jogo eletrônico), baseado no filme de 1998
 Blade II (jogo eletrônico)

Outros usos
 Blade: The Series, telessérie de 2006